

Patronyme 

 Charles Lebouc (1822-1893), violoncelliste français ;
 Georges Lebouc (1936-), écrivain et journaliste belge ;
 Jérôme Lebouc (1979-), footballeur français ;
 Patricia Meunier-Lebouc (1972-), golfeuse française.

Titres 

 Le Bouc (1969), film allemand de Rainer Werner Fassbinder.